Indonesië
 Janapria (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Janapria (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara